Гривица () — село в Болгарии. Находится в Плевенской области, входит в общину Плевен. Население составляет 1683 человека.

Ссылки 
 Статистика населения 

Сёла Плевенской области